Lescot ist der Familienname folgender Personen:

 Élie Lescot (1883–1974), haitianischer Politiker, Präsident Haitis von 1941 bis 1946
 François Lescot, französischer Automobilrennfahrer
 Hortense Haudebourt-Lescot (1784–1845), französische Malerin des Klassizismus
 Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot (1761–1794), französischer Revolutionär
 Pierre Lescot (1515–1578), französischer Architekt
 Roger Lescot (1914–1975), französischer Orientalist
 Jean Lescot (1938–2015), französischer Schauspieler
 Micha Lescot, französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Lescaut
 Lesco